Río Duero puede referirse a:

 Río Duero, río en el estado de Michoacán, México.
 Río Duero, río del centro-norte y oeste de la península ibérica, que nace en España y desemboca en Portugal.